Mathieu Beaulieu, né le 24 novembre 1985 à Châtellerault (Vienne), est un auteur-conférencier, un chroniqueur web et artiste français.

Auteur d’un livre autobiographique « C’est l’histoire d’un Asperger », mais aussi photographe spécialisé dans la photographie argentique.

Biographie

Enfance et formation 

Mathieu Beaulieu est né le 24 novembre 1985, dans le quartier populaire de Châteauneuf à Châtellerault.

Dans la maison familiale, il grandit auprès de sa mère, Béatrice, manipulatrice radio, de son père, Paul-Louis, technicien aéronautique, et de son frère Maxime.

Il effectue toutes ses études à Châtellerault, ville qu'il affectionne particulièrement pour son calme. D'abord à l'école maternelle de Châteaufort, puis à l'école primaire Édouard Herriot, suivi du collège Jean-Macé, avant d'entrer au lycée Édouard Branly.

Enfant, Mathieu rencontre des difficultés scolaires, avec des résultats en dents de scie. C'est un enfant à part, qui subit quelques brimades au cours de sa scolarité.

Il obtient en 2005, un BEP des métiers de l'électronique, et en 2007 un BAC professionnel SEN (Systèmes Electroniques et Numériques).

En 2009, après avoir travaillé deux années dans des petites entreprises, il reprend ses études et obtient en 2011 un Brevet de Technicien Supérieur. C'est en cette même année 2009, qu'il quitte pour la première fois son quartier auquel il est très attaché, pour vivre avec sa conjointe Anaïs, qui deviendra alors son épouse en 2015 .

2018 : Diagnostic de l'autisme Asperger 
Après quelques semaines de concubinage, Anaïs, sa conjointe, lui fait remarquer des comportements qu'elle trouve atypique. C'est après un burnout en 2015, des difficultés professionnelles et personnelles, que Mathieu est poussé vers le diagnostic.

En 2018, on lui diagnostique un autisme Asperger, ce qui est pour lui une renaissance.

2018 : Une situation professionnelle difficile 
Dans son livre, Mathieu nous explique que l'annonce de son autisme en entreprise a fait naître un inconfort dans sa situation professionnelle. Il lui faut alors plusieurs années pour tenter d'inverser la tendance.

Le diagnostic tardif et cette situation professionnelle difficile l'ont aujourd'hui conduit à communiquer dans les médias et dans des conférences, pour tenter de faire évoluer les consciences.

2020 : Publication d'un livre autobiographique 
À la suite de son diagnostic, Mathieu souhaite communiquer son histoire pour aider les autres à mieux comprendre ce syndrome, mais aussi, pour permettre à d'autres personnes de se reconnaître.

Dans son livre : "C'est l'histoire d'un Asperger", Mathieu se met à nu, et décrit le quotidien d'une personne autiste, que ça soit à l'école, en amour ou au travail.

Il fait corriger son livre par Edwige Pouyollon, son ancienne professeur de français, du lycée Edouard Branly, qu'il recontacte 13 ans après avoir quitté cet établissement. C'est également elle qui rédige la préface.

Depuis son diagnostic, Mathieu communique sur l'autisme à travers les réseaux sociaux et sa page YouTube.

En 2022, il intègre l'émission "les jumelles sans tabou" en tant que chroniqueur.

Engagements 
Mathieu Beaulieu n'hésite pas à donner de son temps dès qu'il en a l'occasion. Auprès des animaux, au refuge SPA de Châtellerault, où il aime sortir et promener les chiens à l'adoption, mais aussi auprès des travailleurs handicapés des ESAT (Établissement et service d'aide par le travail), où il propose gratuitement ses talents de photographe.

Références

Notes 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Châtellerault